The Used — дебютный студийный альбом американской рок-группы The Used, выпущен 25 июня 2002 года. Получил статус золотого диска в США. Пластинка содержит различный мультимедийный контент: фотографии и рекламные материалы группы, клип «A Box Full of Sharp Objects» и несколько видео о ходе записи альбома.

Список композиций 
Все песни авторства The Used.

Участники записи 
The Used
 Берт Маккрэкен — вокал
 Брэнден Стейнекерт — ударные, бэк-вокал
 Куинн Оллман — гитара, бэк-вокал
 Джеф Ховард — бас-гитара, бэк-вокал
Продюсер — Джон Фельдман.

Позиции в чартах

Релизы

Примечания 

Источники

 
 
 

Дебютные альбомы 2002 года
Альбомы The Used
Эмо-альбомы